Sa Domu ’e s’Orcu oder Sa Domu ’e s’Orku steht für:

 Sa Domu ’e s’Orcu (Siddi), Gigantengrab bei Siddi, Provinz Medio Campidano, Sardinien
 Sa Domu ’e s’Orku (Sarroch), Nuraghe bei Sarroch, Provinz Cagliari, Sardinien